Il existe deux types d'arène à Béziers :
 les arènes romaines de Béziers,
 les arènes modernes de Béziers.

Béziers